Beholder magyar rap-metal együttes;
Beholder, a Dungeons & Dragons nevű szerepjáték egyik karaktere;
Beholder, magyar fantasy könyvkiadó és játékfejlesztő cég;